Krasnogorsk (étymologie : Красная, Krasnaia, belle, et гора; gora, montagne).
Krasnogorsk, capitale de l'oblast de Moscou ;
Krasnogorsk, ancienne ville russe de l'oblast de Sakhaline ;
Krasnogorsk, petit village de la province de Tachkent en Ouzbekistan
Krasnogorsk, ancien nom de Sataple (en georgien სათაფლე), village de Géorgie
Krasnogorsk, marque soviétique de caméra (voir Krasnogorsk-3)
Krasnogorsk, clone soviétique de l'ordinateur personnel ZX Spectrum.
Krasnogorsky, en kazak Krasnogor, village dépeuplé du Kazakhstan